DJC steht für:
 Daily Journal of Commerce, US-amerikanische Zeitung
 Divadlo Járy Cimrmana, tschechische Kleinkunstbühne

djc steht für:
 Mongo (Sprache) (auch Dar Daju Daju; ISO-639-3-Code), eine der Daju-Sprachen im Tschad

Abkürzung